Ile Montague, une île du Mexique
 Ile Montague, une île de l'Alaska
 Ile Montague, une des Îles du Prince-Édouard